Typ 161 steht für:

 Peugeot Typ 161, Automodell der Marke Peugeot
 Sietas Typ 161, Frachtschiffstyp der Sietas-Werft